Rudolstadt steht für:

 Rudolstadt, Stadt im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt im Freistaat Thüringen
 Schwarzburg-Rudolstadt, ehemaliges Fürstentum in Thüringen

Verwaltungseinheit
 Kreis Rudolstadt
 Landkreis Rudolstadt

Rudolstadt ist ein Namensteil oder Familienname folgender Personen:
 Adolf von Schwarzburg-Rudolstadt (1801–1875), kaiserlicher Feldmarschallleutnant
 Carl Günther von Schwarzburg-Rudolstadt (Polizeidirektor) (1771–1825), deutscher Polizeidirektor
 Sophia Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt (1639–1672), Dichterin geistlicher Lieder
Siehe auch:
 Rudelstadt
 Rudolfstadt